Шан Уильямс:
 Уильямс, Шан (род. 1964) — валлийская журналистка, телеведущая и актриса.
 Уильямс, Шан (род. 1968) — английская и валлийская футболистка и футбольный тренер.